St. Francis oder Saint Francis ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 St. Francis Harbour (Nova Scotia)
 Saint-François-du-Lac, Québec
 Saint Francis, anderer Name für Odanak, Indianerreservat in Quebec

in den Vereinigten Staaten:
 St. Francis (Arkansas)
 St. Francis (Kansas)
 St. Francis (Maine)
 St. Francis (Minnesota)
 St. Francis (South Dakota), in Todd County
 St. Francis (Wisconsin)

Siehe auch:
 St. Francis Township
 Saint Francis River
 St. Francis River Bridge
 Saint-François
 San Francisco (Begriffsklärung)